

Géographie

Territoire 
 Le Brandebourg est un État fédéral d'Allemagne.
 Le Brandebourg-Prusse est une union personnelle conclue en 1618 par la marche de Brandebourg et la Prusse ducale, regroupant les deux États sous l'autorité du souverain de la dynastie des Hohenzollern.
 La province de Brandebourg est une ancienne province du royaume de Prusse.
 La marche de Brandebourg est un ancien État du Saint-Empire romain germanique.
 Liste des souverains de Brandebourg

Ville 
 Brandebourg-sur-la-Havel, également appelée Brandebourg, est une ville d'Allemagne.

Monument 
 La porte de Brandebourg se situe à l'ouest de Berlin et est un symbole de la ville.

Personnalités 
 Pierre Brandebourg (1824-1878), peintre et photographe pionnier luxembourgeois.
 Elisabeth de Brandebourg (1403-1449), princesse allemande.

Couture 
 Les brandebourgs sont des broderies décorant les uniformes militaires.

Armée 
 Les Brandebourg également appelés Brandebourgeois sont une unité militaire, la division Brandebourg, de la Seconde Guerre mondiale.
 La classe Brandebourg est une classe de frégates de la marine militaire allemande.